La stirpe di Caino (C-Man), film diretto da Joseph Lerner (1949)
La stirpe di Caino, film diretto da Lamberto Benvenuti (1971)